Erdődy Tamás (1558–1624) dunántúli nagybirtokos, hadvezér
Erdődy Tamás (1886–1931) gróf, katonatiszt, tűzoltó, IV. Károly bizalmasa és futára

Jegyzetek